SSL puede referirse a:
Secure Sockets Layer, protocolo criptográfico para comunicaciones seguras por red;
SSL, empresa estadounidense fabricante de satélites
Star Sailors League, circuito de navegación a vela profesional.